Антон Анатольевич Ковалевский:
 Ковалевский, Антон Анатольевич (род. 1984) — украинский футболист, нападающий, полузащитник.
 Ковалевский, Антон Анатольевич (род. 1986) — белорусский футболист, вратарь.